Ville-Marie hat folgende Bedeutungen:
 ein Stadtbezirk von Montreal, siehe Ville-Marie (Montreal)
 der Gründungsort der Stadt Montreal, siehe Fort Ville-Marie
 eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec, siehe Ville-Marie (Québec)
 ein Wolkenkratzer in Montreal, siehe Place Ville-Marie